USS Reeves je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Reeves (CG-24) 
 USS Reeves (DLG-24)

Reeves